Kainberger ist der Familienname folgender Personen:

 Eduard Kainberger (1911–1974), österreichischer Fußballspieler
 Karl Kainberger (1913–1997), österreichischer Fußballspieler